Verkündigung steht für:

 Verkündigung, das Kundtun eines Sachverhalts, insbesondere auch Verkündigung einer religiösen Botschaft

Die Kunstwerke:
 Verkündigung (Jan van Eyck), Diptychon von Jan van Eyck
 Die Verkündigung (Leonardo da Vinci), Gemälde von Leonardo da Vinci
 Die Verkündigung (Memling), Gemälde von Hans Memling
 Die Verkündigung (Mersch) ein Ölgemälde wahrscheinlich der flämischen Schule des Goldenen Zeitalters
 Die Verkündigung (El Greco), Gemälde von El Greco

Siehe auch:
 Verkündigung des Herrn, ein christliches Fest und biblisches Ereignis